Чемпионат Европы по футболу 1982 среди юношей до 18 лет — 35-й розыгрыш юношеского чемпионата Европы. Он прошёл с 21 по 30 мая 1982 года в Финляндии. Шотландцы впервые в своей истории стали чемпионами. Также этот турнир был составной частью квалификации на молодёжный чемпионат мира — 1983.

Квалификация

Группа 8

Остальные группы 

|}

Участники финального турнира 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СССР: вратари – Валерий Паламарчук («Динамо» К), Станислав Черчесов («Спартак», Ордж.); защитники – Пахритдин Исламов («Пахтакор»), Георгий Дочия («Динамо» Тб), Михаил Агапов («Уралмаш»), Вадим Каратаев («Динамо» К), Владимир Демидов («Динамо» М). Павел Роднёнок («Динамо» Мн); полузащитники – Фанас Салимов («Кайрат»), Павел Яковенко («Металлист»), Алексей Ерёменко (СКА Р/Д), Дмитрий Баранник («Зенит»); нападающие – Геннадий Литовченко, Олег Протасов (оба – «Днепр»), Игорь Петров («Шахтер»), Гоча Гогричиани («Динамо», Тб).
Главный тренер: Николай Киселёв.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Квалификация на молодёжный чемпионат мира

Примечания

Ссылки 
 Раздел на сайте УЕФА

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Международные соревнования по футболу в Финляндии
Футбол в Европе в 1982 году
Май 1982 года
Спорт в Финляндии в 1982 году
Чемпионаты Европы в 1982 году
Чемпионаты Европы в Финляндии